Bánkút néven két magyarországi településrészt is ismerünk:

Bánkút, a Békés megyei Medgyesegyháza egyik településrésze, itt tenyésztették ki a bánkúti búzát
Bánkút, a Bükk-fennsíkon fekvő síközpont, Nagyvisnyó településrésze